Сан-Томе (, «святий Тома») — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Томе-де-Абасан — парафія.

Сан-Томе (гора)
 Сан-Томе (місто) — столиця.
 Сан-Томе (острів) 
 Сан-Томе (провінція)
 Сан-Томе і Принсіпі